Козельщина — селище міського типу, Полтавська область, Кременчуцький район
 Козельщина — село, Полтавська область, Полтавський район
 Козельщина — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці